In 1992 werd het 48ste Campeonato Amapaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Amapá. De competitie werd gespeeld van 11 juni tot 6 december en werd georganiseerd door de FAF. Ypiranga werd kampioen.

Eerste toernooi

Tweede toernooi

Eerste fase

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Amapaense
Ama